"A Nerver Ending Dream" recebeu um cover do grupo alemão Cascada, para o seu álbum de estreia, Everytime We Touch.

Faixas 

 A-side
 "A Neverending Dream" [club mix] – 4:57
 B-side
 "A Neverending Dream" [The Real Booty Babes remix] – 5:58
 "A Neverending Dream" [Deepforces remix] – 6:09

Single britânico
 "A Neverending Dream" [Deepforces remix]
 "A Neverending Dream" [Dancing DJs remix]
 "A Neverending Dream" [Buzz Junkies remix]
 "A Neverending Dream" [Digital Dog remix]
 "A Neverending Dream" [Frisco remix]
 "A Neverending Dream" [KB Project remix]
 "A Neverending Dream" [Fugitive radio mix]
 "A Neverending Dream" [radio edit]

Cd single holandês
 "A Neverending Dream"
 "Everytime We Touch (Yanou's Candlelight Mix)"

Remixes 
 A Never Ending Dream (Radio Edit) 3:23
 A Never Ending Dream (Dancing Djs Remix) 5:55
 A Never Ending Dream (Buzz Junkies Remix) 6:10
 A Never Ending Dream (Digital Dog Remix) 6:28
 A Never Ending Dream (Frisco Remix) 5:29
 A Never Ending Dream (KB Project Remix) 6:01
 A Never Ending Dream (Fugitive Remix) 2:45
 A Never Ending Dream (Deep Forces Remix) 6:07
 A Never Ending Dream (Real Booty Babes Remix) 5:58
 A Never Ending Dream (Ivan Fillini Remix) 5:25
 A Never Ending Dream (Deepforces Remix Cut) 3:13
 A Never Ending Dream (Real Booty Babes Remix Edit) 2:55
 A Never Ending Dream (Source Remix) 5:50
 A Never Ending Dream (Sound DJS Remix) 2:40
 A Never Ending Dream (Club Mix) 4:58
 A Never Ending Dream (Clubland 11 Remix) 2:44

Gráficos 

Singles de 2007
Canções gravadas por Cascada